Enslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Enslev (Favrskov Kommune) – bebyggelse i Vellev Sogn
 Enslev (Norddjurs Kommune) – bebyggelse i Enslev Sogn (Norddjurs Kommune)
 Enslev (Randers Kommune) – landsby i Enslev Sogn (Randers Kommune)
 Enslev (Århus Kommune) – bebyggelse i Kolt Sogn